Моисеевская волость — административно-территориальная единица Александрийского уезда Херсонской губернии Российской империи с центром в селе Моисеевка.

История 
Волость образована в 1861 году.

Характеристика 
По состоянию на 1886 год состояла из 18 поселений, 18 сельских общин, 322 дворовых хозяйства.

В пределах волостной территории:
 земли 30 509 десятин (8680 пахотной);
 население 2419 человека (1284 мужского и 1135 женского пола).

Поселения 
 Моисеевка — владельческое село у реки Ингулец. Волостное правление. 90 вёрст от уездного города. 232 человека, 33 двора, православная церковь, железнодорожная станция.

На 1890 год входили: Анновка, Богдановка, Благодатное, Владимировка, Григорьевка (Матрёновка), Григорьевка (Аврамова), Григорьевка (Волошимнова), Грузская, Гданцевка, Даниловка, Зелёная Балка, Звановка, Кургановка, Макаровка, Моисеевка, Настасовка, Тихий Приют, Екатериновка.

Источники 
 
 Волости и гмины 1890 г. — СПб., 1890. — 73 т. — (Статистика Российской империи). — 47. Херсонская губерния. — 1890. — [2], 14, [1] с., 1 л. к. — (Статистика Российской империи; 16. вып. 22).
 Мусіївська волость // Мельник О. А., Балабанов С. В. Историческая энциклопедия Криворожья. — Кривой Рог: Издательский дом, 2007. — Т. 1. — С. 443.

Примечания 

Волости Херсонской губернии
Административные единицы, упразднённые в 1923 году
Административные единицы, образованные в 1861 году